CDP steht als Abkürzung für:

 Aero Cóndor Perú, peruanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Cache Discovery Protocol
 Carbon Disclosure Project, britische Non-Profit-Organisation
 Cassa Depositi e Prestiti, italienisches Kreditinstitut
 Census-designated place, statistische Kategorie für Siedlungsgebiete in den Vereinigten Staaten
 Ceramic Digital Printing, Digitaldruck mit keramischen Farben, vorwiegend auf Flachglas eingebrannt
 CRL Distribution Point, Zertifikat-Sperrlisten-Verteilpunkt
 Christlich-Demokratische Partei, 1946 gegründete deutsche Partei, die in der CDU Rheinland-Pfalz aufging
 Cisco Discovery Protocol, proprietäres Netzwerkprotokoll der Firma Cisco
 Code de Pointage, vom Internationalen Turnerbund für das Kunstturnen herausgegebene Wertungsvorschriften
 Columbia Data Products
 Compagnie du Ponant, französische Kreuzfahrtgesellschaft
 Composers Desktop Project
 Confederação do Desporto de Portugal, Sport-Dachverband in Portugal
 Congregatio Divinae Providentia (Ordenskürzel CDP), siehe Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Mainz)
 Congrès pour la démocratie et le progrès, große politische Partei in Burkina Faso
 Continuous Data Protection, Konzept für kontinuierliche Datensicherung
 Cross Docking Punkt, siehe Cross docking, Warenumschlagsart
 Customer Data Platform, Softwaresystem zur zentralen Ablage von Kundendaten
 Cytidindiphosphat, ein Nukleotid, genauer ein Ribonukleotid

CDP